Брюс Джо́нстон:
 Джонстон, Брюс (род. 1937) — южноафриканский автогонщик, пилот «Формулы-1».
 Джонстон, Брюс (род. 1942) —  американский музыкант, гитарист, вокалист и композитор рок-группы The Beach Boys.